Politischer Soldat (Neuauflage) e студиен албум на Stahlgewitter, издаден през 2008 година от музикалната компания PC Records. За разлика от албума си Politischer Soldat на този е без песента "Zurück zu unseren Traditionen", но с два нови записа от албума Das eiserne Gebet.

Песни

Външни препратки 
 Stahlgewitter – Politischer Soldat (Neuauflage) в Discogs
 Stahlgewitter – Politischer Soldat (Neuauflage) в Last.fm

Музикални албуми от 2008 година
Албуми на Stahlgewitter